Клетра () — род деревянистых растений семейства .

Ботаническое описание 

Кустарники или деревья, листопадные или вечнозелёные, побеги волосисто опушённые. Листья очередные, цельные, края пильчатые. Цветки белые, пятичленные, обоеполые, собраны в верхушечные кисти или метелки. Тычинок 10—12, пыльники стреловидные. Завязь верхняя, трёхгнёздная; плодолистиков 3, рыльце трёхлопастное. Плод — коробочка.

Таксономия 
Род Клетра включает 79 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Клетровые